G58 oder G 58 steht für:
 HMS Rockingham (G58), ex USS Swasey (DD-273), Zerstörer der Caldwell-Klasse
 Beechcraft Baron G58, US-amerikanisches Privat- und Geschäftsreiseflugzeug
 Chabot Space and Science Center, Oakland (Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 „Sonstige Mononeuropathien“ (ICD10-Code), siehe Nervenkompressionssyndrom

G-58 steht für:
 Grumman G-58, zivile Flugzeugversion der Grumman F8F

Abkürzung